Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Свен-Горан Ериксон 

Докладніше…Англія
С 2006